Jméno a příjmení James Murphy nosí více různých osob:

 James Murphy (hudebník) (* 1970) – americký hudebník-multiinstrumentalista, člen skupiny LCD Soundsystem
 James Murphy (kytarista) (* 1967) – americký kytarista, člen skupin Obituary, Death a Testament
 James Murphy (architekt) (1834–1907) – irský architekt

Externí odkazy